Sinibaldi ist der Familienname folgender Personen: 

 Alejandro Sinibaldi (1825–1896), Präsident von Guatemala (1885)

 Jean-Paul Sinibaldi (1857–1909), französischer Maler 
 John Sinibaldi (1913–2006), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Noël Sinibaldi (1920–2003), französischer Fußballspieler und -trainer
 Paul Sinibaldi (1921–2018), französischer Fußballspieler
 Pierre Sinibaldi (1924–2012), französischer Fußballspieler und -trainer